Сачуров — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Добрянский-Сачуров, Адольф Иванович (1817—1901) — выдающийся карпаторусский общественный деятель, юрист, писатель.
 Сачуров — деревня на востоке Словакии района Вранов-над-Топлёу Прешовского края.